Д’Амброзио () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Д’Амброзио, Альфредо (1871—1914) — итальянский композитор и скрипач.
 Д’Амброзио, Вито (род. 1957) — итало-американский актёр
 Д’Амброзио, Данило (род. 1988) — итальянский футболист.
 Д’Амброзио, Дарио (род. 1988) — итальянский футболист, брат-близнец Данило Д’Амброзио.
 Д’Амброзио, Жером (род. 1985) — бельгийский автогонщик.
 Д’Амброзио, Убиратан (1932—2021) — бразильский математик.

 Д’Амброзио, Ванесса (род. 1988) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино в 2017 году.
 Д’Амброзио, Паулина (1890—1976) — бразильская скрипачка и музыкальный педагог.